Lista supernowych odkrytych w 1999 roku

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1998 | 1999 | 2000

Listy supernowych
XX wiek